Целий:

Топоним 
 Целий — один из семи холмов Рима.

Имя 
 Целий Аконий Пробиан — политический деятель Западной Римской империи, консул 471 года.
 Целий Седулий (V век) — священник и поэт V века. Святой.